Człowiek z blizną – powieść Armitage'a Traila z 1929 roku.
 Człowiek z blizną – film z 1932 roku w reżyserii Howarda Hawksa.
 Człowiek z blizną – film z 1983 roku na w reżyserii Briana De Palmy.
 Scarface: Człowiek z blizną – gra komputerowa z 2006 roku, będąca kontynuacją filmu z 1983 roku.
 Człowiek z blizną – ścieżka dźwiękowa do filmu z 1983 roku.
 Człowiek z blizną – album Masseya z 2008 roku.

Zobacz też 
 Scarface